Saint Èvre, évêque de Toul, a donné son nom à plusieurs communes lorraines du nom de Domèvre :

Domèvre-en-Haye, chef-lieu du canton de Domèvre-en-Haye
Domèvre-sous-Montfort
Domèvre-sur-Avière
Domèvre-sur-Durbion
Domèvre-sur-Vezouze